Christos Melissis (Edessa, 1 de Dezembro de 1982) é um futebolista profissional grego, milita no AE Larissa FC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do AE Larissa FC